А́дам Пи́тер Лэ́нза (; , Кингстон, штат Нью-Гэмпшир — , Сэнди-Хук, штат Коннектикут) — американский массовый убийца, осуществивший массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук», в результате которого погибли 27 человек и ещё два человека были ранены. Сам Лэнза застрелился на месте преступления.

Биография 
Адам Питер Лэнза родился 22 апреля 1992 года в городке Кингстон, Нью-Гэмпшир, США, в семье учительницы Нэнси Лэнза и вице-президента компании  Питера Лэнза. Он был вторым ребёнком в семье и имел старшего брата — Райана (род. 1988). Его родители поженились в 1981 году. Лэнза учился сначала в St. Rose of Lima Catholic School, а затем в Newtown High School. Обе школы он окончил с отличием. В 1998 переехал с семьей в городок Сэнди Хук. В 2005 году у Лэнзы диагностировали синдром Аспергера — легкую форму аутизма, которая характеризуется плохой социализацией и нормальным интеллектом.

В школе Лэнзу серьезно не обижали, хотя могли иногда подшучивать над ним. Он был одиночкой и постоянно проявлял повышенную тревожность. Некоторые ученики вспоминали, что он был очень замкнутым и очень много интересовался видеоиграми. Одной из любимых игр была Dance Dance Revolution: Mario Mix. Мать Лэнзы подала на развод 24 ноября 2008 года, развод был завершён в сентябре 2009. После этого Адам остался жить в доме у матери, а его старший брат переехал в свой дом в Нью-Гэмпшир в 150 километрах от начальной школы.

В 2010 году Лэнза окончил школу, после этого он никуда не поступил и не работал. Его мать была коллекционером оружия, и именно на её имя был зарегистрирован арсенал оружия, с помощью которого Лэнза и устроил бойню. В последнее время мать убийцы работала неполный рабочий день и в основном жила на 240 000 долларов ежегодных алиментов, выплачиваемых отцом Лэнзы. Мать Лэнзы чувствовала, что теряет своего младшего сына, о чем oнa говорила за некоторое время до трагедии родственникам и друзьям.

Лэнза никогда не был судим и не имел проблем с правоохранительными органами. 12 декабря 2012 года Лэнза попытался приобрести полуавтоматическую винтовку 22 калибра в местном магазине оружия, но ему было отказано, так как он отказался проходить стандартную проверку ФБР, которая длится 10 дней.

Согласно свидетельству друга семьи Адам Лэнза был веганом, так как утверждал, что «не желает причинения страданий животным».

Так же существует информация о том, что Адам Лэнза редактировал статьи в Википедии, в том числе связанные с массовыми нападениями.

Преступление 

Утром в пятницу 14 декабря 2012 года 20-летний Адам Лэнза, застрелив спящую в своей постели мать и вооружившись полуавтоматическим карабином Bushmaster .223, пистолетом Glock, пистолетом SIG Sauer и дробовиком (найден позже в машине, не использовался), приехал около 9:30 утра по местному времени к начальной школе «Сэнди-Хук». Ворвавшись в здание в 9:35, он в течение 11 минут расстреливал учащихся и учителей, а затем, услышав приближение правоохранительных органов, застрелился в одной из классных комнат между 9:46 и 9:53

После смерти 
Питер Лэнза, отец стрелка, отказался сообщать о месте захоронения тела сына. В январе 2013 представитель Коннектикутского центра здоровья сообщила о том, что сейчас проводится исследование ДНК Адама Лэнзы, которое будет завершено к концу месяца. Через некоторое время после трагедии стало известно, что Лэнза разбросал патроны и магазины по территории школы, количеством всего 670 единиц, в то время как в школе проходили обучение около 600 учеников, полиция считала, что он собирался убить намного больше людей.

Примечания 

Убийцы США
Застрелившиеся в США
Убийцы детей
Матереубийцы
Преступники Коннектикута